Карл Абель:
 Абель, Карл (1788—1859) — баварский государственный деятель.
 Абель, Карл Фридрих (1723—1787) — немецкий композитор и исполнитель на виола да гамба.